Онацький — українське прізвище.

 Дометій Онацький (* 1865 — † 1921) — український історик, краєзнавець.
 Євген Онацький (* 1894 — † 1979) — український націоналіст, журналіст і науковець, громадський діяч, член Української Центральної Ради, учасник української революції 1917—1921 років, провідний діяч Організації Українських Націоналістів.
 Матвій Онацький — військовий суддя (1649–1651) за гетьманування Богдана Хмельницького.
 Микола Онацький (* 1878 — † 1907) — депутат Державної думи першого скликання від Полтавської губернії.
 Никанор Онацький (* 1875 — † 1937) — український живописець, поет, педагог, мистецтвознавець, громадський діяч.
 Онацька Віра Дем'янівна (*1893 — † 1969) — українська актриса, громадська діячка, педагог, режисер, відома за роботою в МО «Березіль» та театрі «Кийдрамте» Леся Курбаса.

 Онацька Надія Василівна (1923—1995) — директорка середньої школи № 173 міста Києва (1961—1995). Герой Соціалістичної Праці (1978).

Див. також 
 Опацький
українські прізвища